Спирограф.

 Спирограф — прибор для графической регистрации изменений объёма легких, определения частоты и глубины дыхания, потребления кислорода.
 Спирограф — детская игрушка из пластины с вырезанными кругами разных диаметров и набора колёс меньших диаметров с отверстиями для создания замкнутых спиральных линий.
 Спирограф — планетарная туманность в созвездии Зайца.
 Спирограф (Spirographis) — род сидячих многощетинковых червей из семейства сабеллид, в настоящее время данное название рассматривается в качестве синонима родового названия Sabella.